Коффман () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Коффман, Лора (род. 1964) — американская актриса мыльных опер.
 Коффман, Эмбер (род. 1984) — американская певица и музыкант из Лос-Анджелеса, Калифорния.

Топонимы 
 Коффман-Кав — государственный гражданский гидроаэропорт, расположенный в городе Коффман-Кав (Аляска), США.
 Коффман-Коув — город в зоне переписи населения Принс-оф-Уэльс—Хайдер, штат Аляска, США.

См. также